Het judotoernooi in de klasse tot 66 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op zondag 10 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Masato Uchishiba uit Japan, die zijn titel in China wist te prolongeren. In totaal kwamen 33 judoka's uit 33 landen uit in de half-lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 66